Сен-Луї́-де-Монферра́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний захід від Парижа, 14 км на північ від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 769 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2005,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Луї-де-Монферран на сайті французького Національного інституту географії
 Мапа муніципалітету Сен-Луї-де-Монферран на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сен-Луї-де-Монферран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда